Farkaslaka
 Lupény, város Hunyad megyében